Longxi bezeichnet:

 Longxi (陇西县), Kreis der Stadt Dingxi in der chinesischen Provinz Gansu
 Longxi (Boluo) (龙溪镇), Großgemeinde im Kreis Boluo in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longxi (Linchuan) (龙溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Linchuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Longxi (Pengshui) (龙溪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Pengshui in der chinesischen Stadt Chongqing
 Longxi (Pingshun) (龙溪镇), Großgemeinde im Kreis Pingshun in der chinesischen Provinz Shanxi
 Longxi (Wugang) (龙溪镇), Großgemeinde der Stadt Wugang in der chinesischen Provinz Hunan
 Longxi (Wushan) (龙溪镇), Großgemeinde im Kreis Wushan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Longxi (Yangxin) (龙溪镇), Großgemeinde im Kreis Yangxin in der chinesischen Provinz Hubei
 Longxi (Yuhuan) (龙溪镇), Großgemeinde im Kreis Yuhuan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Longxi (Yuqing) (龙溪镇), Großgemeinde im Kreis Yuqing in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longxi (Lezhi) (龙溪乡), Gemeinde im Kreis Lezhi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longxi (Pingshan) (龙溪乡), Gemeinde im Kreis Pingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longxi (Qingyuan) (龙溪乡), Gemeinde im Kreis Qingyuan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Longxi (Tiantai) (龙溪乡), Gemeinde im Kreis Tiantai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Longxi (Wenchuan) (龙溪乡), Gemeinde im Kreis Wenchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longxi (Zixing) (龙溪乡), Gemeinde der Stadt Zixing in der chinesischen Provinz Hunan
 Longxi (Wuxing) (龙溪街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Wuxing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Longxi (Yubei) (龙溪街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Yubei in der chinesischen Stadt Chongqing
 Longxi (Lufu) (龙溪村), Dorf im Straßenviertel Lufu des Autonomen Kreises Shilin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longxi He, Fluss in China